Le championnat du monde de squash féminin 2016 se déroule du 7 au 14 avril 2017 à El Gouna en Égypte.
C'est la troisième fois en quatre éditions que le tournoi a eu lieu après l'année désignée.

Les quatre premières têtes de série se retrouvent en demi-finale, la Française Camille Serme étant la seule non Égyptienne. La  mondiale Nour El Sherbini conserve son titre en battant Raneem El Weleily en finale.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash masculin 2016
 Saison 2015-2016 de la PSA

Liens externes 
 PSA World tour

2016
Squash féminin
Squash féminin 2016
Monde féminin 2016
Monde féminin
Sport en Égypte en 2017
Sport en avril 2017